faza G0
 gwiazda G0
 Strefa zero
 kod IATA Ghana International Airlines